VIP — абревіатура.
 VIP — американський серіал.
 «V.I.P» — команда КВК.